DKP kan avse: 

 DKP – ett danskt kommunistiskt politiskt parti som grundades år 1919, se Danmarks Kommunistiske Parti
 DKP – ett marxist-leninistiskt kommunistiskt politiskt parti i Tyskland, se Deutsche Kommunistische Partei